Gouvernement Édouard Philippe (1), du  au  ;
 Gouvernement Édouard Philippe (2), du  au .

Voir aussi 
 Édouard Philippe
 Historique des gouvernements de la France